Friendly Little finger è un brano di Frank Zappa, incluso nell'album Zoot Allures del 1976.